Alison Riske, een professioneel tennisspeelster uit de Verenigde Staten
 Hector Riské, een Belgische turner en worstelaar
 Jerome Riské, een Belgische turner en worstelaar
 Jan Riske, een Nederlands kunstschilder